Сезон 2019/2020 годов станет для футбольного клуба «Локомотив» Москва 98-м в его истории. Команда примет участие в 28-м чемпионате страны и в 28-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Локомотив» занял второе место и получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА 2019/2020, начав с группового этапа.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли из аренды

Ушли в аренду 

Общие доходы/убытки: 17,9 млн. €

Тренерский штаб

Основной состав 
  Юрий Сёмин — главный тренер (до 31 мая 2020)
 Марко Николич — главный тренер (с 1 июня 2020)
  Юрий Батуренко — тренер (до 10 июня 2020)
 Радойе Смилянич — тренер (с 1 июня 2020)
 Горан Басарич — тренер (с 1 июня 2020)
   Олег Пашинин — тренер
  Дмитрий Лоськов — тренер
 Саркис Оганесян — тренер
  Заур Хапов — тренер вратарей
 Сергей Алексеев — тренер по физподготовке
 Станислав Сухина — начальник команды

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок «Париматч» Премьер

Турнирная таблица

Матчи

Соревнования

Суперкубок России

Премьер-лига

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Кубок России

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован в хронологическом порядке.

Общая статистика: 11 назначенных, 8 реализованных и 3 нереализованных.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Локомотив»
 На сайте Премьер-лиги

2019/2020
Локомотив
Локомотив